Smith kan som auktorsförkortning betyda:

 Andrew Smith
 Aaron D. Smith
 Andrew B.T. Smith
 Andrew M. Smith
 Albert Charles Smith
 Anthony John Edwin Smith
 Alexander Hanchett Smith
 Angela L. Smith
 Annie Lorrain Smith
 Alan Reid Smith
 Brian J.Smith
 Christen Smith
 Christo Albertyn Smith
 Charles Eastwick Smith
 Charles Hamilton Smith
 C. Lavett Smith
 Charles Piper Smith
 Clifford W. Smith
 Donald A. Smith
 David C. Smith
 David G. Smith
 Dale Metz Smith
 David R. Smith
 David Spencer Smith
 Edgar Albert Smith
 Eugene Allen Smith
 Edwin Burnell Smith
 Erwin Frink Smith
 Eric N. Smith
 Elmer William Smith
 Frederick Smith (1805-1879)
 George Smith
 Gary Lane Smith
 Gideon Francois Smith
 Gladys L. Smith
 Gilbert Morgan Smith
 Geoffrey W. Smith
 Karl August Harald Smith
 Henry George Smith
 Helen M. Smith
 Hobart Muir Smith
 Hugh McCormick Smith
 Ian M. Smith
 Jane Smith
 John Smith
 John Alexander Smith
 John Bernhardt Smith
 John Donnell Smith
 James Edward Smith
 Johannes Jacobus Smith
 James Leonard Brierley Smith
 John M.B. Smith
 James Perrin Smith
 L.A. Smith
 Lyman Bradford Smith
 Lewis MacCuen Smith
 Lindsay Stewart Smith
 Malcolm Arthur Smith
 Michael J. Smith
 Margaret Mary Smith
 Marion R. Smith
 Meredith J. Smith
 Philip Wayne Smith
 Rozella B. Smith
 Ralph Elliott Smith
 Ruth C. Smith
 Roger M. H. Smith
 Rosemary Margaret Smith
 Raymond Vaughan Smith
 Robert Roy Smith
 Sarah A. Smith
 Stephen F. Smith
 S.Galen Smith
 Sidney Irving Smith
 Verna Z. Smith
 William Smith
 William Henry Smith
 William Leo Smith
 William Wright Smith
 Worthington George Smith

Robotskapade auktorsförkortningar